Symfonische fantasie (Järnefelt), compositie van Armas Järnefelt uit 1895
Symfonische Fantasie (Bowen) of Symphonic Fantasia, compositie van York Bowen uit 1905
Pohjolan tytär, symfonische fantasie, compositie van Jean Sibelius uit 1906
Symfonische fantasie (Hendrik Andriessen), compositie voor piano en orkest van Hendrik Andriessen uit 1916
Mascherata, symfonische fantasie, compositie van Hendrik Andriessen uit 1962